Županija Gävleborg  (šved. Gävleborgs län) švedska je županija na obali Baltičkog mora. Graniči sa županijama Uppsala, Västmanland, Dalarna, Jämtland i Västernorrland. Formirana je 1762. godine, a obuhvaća 18 191 četvorni kilometar švedskog teritorija. Glavni grad, administrativno i kulturno središte, je Gävle.

Općine

Naselja po općinama 

Podatci o stanovnicima u Općini Ljusdal su iz 2004. godine.

Vanjske poveznice 
 Gavleborg 
 Region Gävleborg 

Gävleborg